Карл Эммануил Савойский (; ) — герцог Немурский и граф Женевы с 1585 года до своей смерти. Старший сын Жака Савойского и Анны д’Эсте, вдовы Франциска I, герцога Гиза. Участник Религиозных войн во Франции.

Биография 
Карл Эммануил был герцогом в нестабильное время и был вовлечён во многие политические интриги, в основном из-за его родственных отношений с домом своей матери — Гизами. Герцог де Гиз был одним из лидеров Католической лиги, выступавшим против гугенотов, которым сочувствовал Карл Эммануил. Тем не менее, после убийства сводных братьев Генриха I, герцога Гиза и кардинала де Гиз, в 1588 году Карл Эммануил был заключён в тюрьму гугенотами, но смог убежать.

Он сражался с силами гугенотов в течение нескольких лет; он участвовал в битве при Арке в 1589 году. В том же году Карл Эммануил стал военным губернатором Парижа, поскольку силы гугенотов во главе с Генрихом Наваррским осадили Париж. Во время осады король Франции Генрих III погиб, и Генрих Наваррский вскоре объявил себя королём Генрихом IV. Карл Эммануил бежал и сражался с недавно провозглашённым королем при Иври в 1590 году, что стало решающим поражением Католической лиги. В том же году он командовал католическими войсками во время осады Парижа, успешно обороняя город.

После поражения Карл Эммануил категорически не согласился со своим сводным братом и давним союзником Шарлем де Гизом, герцогом Майеннским, который выступал за примирение с Генрихом IV. Карл Эммануил удалился в свои земли в Лионне, где попытался добиться независимости от французской короны. Он был заключён в замке Пьер-Энциз архиепископом Лиона, снова сбежал и решил атаковать Лион. Однако вмешательство коннетабля де Монморанси помешало его атаке, и его попытка получить независимость провалилась.

Он умер в Анси в 1595 году, оставив Немурское герцогство своему брату Генриху Савойскому.

Генеалогия

Примечания 

Герцоги Немурские
Правители Европы XVI века
Савойский, Карл Эммануил
Графы Женевы